Mark King (1958-), est un musicien britannique, et un des fondateurs du groupe Level 42
 Mark King (1974-), est un joueur professionnel de snooker britannique.